Die Zirkusprinzessin – film del 1925 diretto da Adolf Gärtner
La principessa del circo  (Die Zirkusprinzessin) – film del 1929 diretto da Victor Janson
Die Zirkusprinzessin – film per la tv del 1970 diretto da Manfred R. Köhler